Озимек (польск. Ozimek) — многозначный термин, топоним.

 Озимек — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Опольский повят.
 Озимек — городско-сельская волость в Польше, входит как административная единица в Опольский повят.
 Озимек — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Озимек, в Опольском воеводстве Польши.

См. также 
 Ozimek volans